Preiser ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Preiser (1900–1967), deutscher Ökonom 
 Gert Preiser (* 1928), deutscher Medizinhistoriker
 Gotthart Preiser (* 1931), deutscher evangelischer Theologe und ehemaliger Regionalbischof
 Johannes Preiser-Kapeller (* 1977), österreichischer Byzantinist, Globalhistoriker und Umwelthistoriker
 Richard Preiser (1871–1945), deutscher Altphilologe
 Wolfgang Preiser (1903–1997), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Preiser (Modellbahnzubehör), Hersteller von Zubehör für Modelleisenbahnen in Rothenburg ob der Tauber
 Preiser Records, österreichische Plattenfirma
 Preisser